Archagathos (übersetzt „Wohlbeginn“) ist der Name von

 Archagathos, Sohn des Agathokles von Syrakus
 Archagathos, Enkel des Agathokles von Syrakus
 Archagathos (von Peloponnes) (3. Jh. v. Chr.), Sohn eines Lysanias, griechischer Wundarzt in Rom (mit Praxis am Compitum Acili)